Iván Zamorano – ex calciatore cileno
zamorano – abitante della Provincia di Zamora
zamorano – abitante di Zamora (Spagna)